

Pessoas 
José Luís Arnaut
José Luis Azcona Hermoso
José Luís Bittencourt
José Luís Borges Coelho
José Luís Cardoso
José Luís Cardoso de Sales

Localidades 
José Luís (São Tomé)

Ver também

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos